Jamník kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Jamník (okres Liptovský Mikuláš)
 Jamník (okres Spišská Nová Ves)